Никитченко () — (от  — Победитель ) восточнославянская фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Никитченко, Анатолий Пантелеевич (1935—2003) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда.
 Никитченко, Ангелина (род. 1987) — российская оперная певица (сопрано).
 Никитченко, Виталий Федотович (1908—1992) — деятель советских органов госбезопасности.
 Никитченко, Владимир Семёнович (1908—?) — советский художник кино, специалист комбинированных съёмок.
 Никитченко, Геннадий Васильевич (род. 1946) — российский и абхазский политический деятель, герой Абхазии.
 
 Никитченко, Иона Тимофеевич (1895—1967) — советский юрист, генерал-майор юстиции, член Международного военного трибунала в Нюрнберге от СССР, судья Верховного Суда СССР.
 Никитченко, Никита Васильевич (1903—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Никитенко
 Никитский